In 1927/28 werd het negende Württemberg-Badens voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Nadat de clubs de voorbije jaren in een uniforme competitie speelden werd beslist om de competities vanaf dit seizoen opnieuw te scheiden. Beiden behoorden nog tot de Bezirksliga Württemberg-Baden, maar er kwam geen wedstrijd meer voor de algemene titel. Bovendien plaatsten per competitie drie clubs zich voor de Zuid-Duitse eindronde. 

De Kickers en Karlsruher FV werden in de kampioenengroep ingedeeld en werden daar respectievelijk vijfde en vierde. De andere vier clubs werden in de niet-kampioenengroep ingedeeld. VfB Stuttgart behaalde daar het beste resultaat met een vierde plaats.

Bezirksliga

Württemberg

 Play-off derde ticket eindronde

Baden

 Play-off titel

Kreisliga Württemberg
Uit de Kreisliga Württemberg is enkel bekend gebleven dat FC Germania Brötzingen promotie kon afdwingen.

Kreisliga Baden

Mittelbaden
Uit de Kreisliga Mittelbaden is enkel kampioen Frankonia Karlsruhe bekend.

Oberbaden

Südbaden

Schwarzwald-Bodensee

Promotie-eindronde

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

1927
Duits competitievoetbal 1927/28